Суд над Людо́виком XVI () — в революционной Франции, проходивший в парижском дворце Тюильри с 10 по 26 декабря 1792 года судебный процесс над бывшим королём Людовиком XVI, на момент суда — французским гражданином Луи Капетом (Louis Capet), судимым депутатами Национального конвента.

Защитниками Луи Капета выступили адвокаты Мальзерб, Тронше и Де Сез. Капет обвинялся в предательстве нации, в составлении заговора против свободы нации и в ряде покушений против безопасности государства, включая сношения с иностранными государствами и эмигрантами, доказательством чему служили компрометирующие документы из железного сейфа, найденные 20 ноября 1792.

Голосованием в Конвенте 15 января 1793 года, при 387 проголосовавших за смерть Капета из 721 депутата, бывший король был осуждён на смертную казнь через обезглавливание на гильотине. 21 января 1793 года приговор был приведён в исполнение на парижской площади Революции.

Предыстория

Беглый монарх 

В июне 1791 года Людовик XVI попытался бежать с семьёй в Лотарингию, но беглецы были задержаны в Варенне и возвращены под конвоем в Париж.

Конституционная монархия 

14 сентября 1791 года Людовик XVI принёс присягу новой конституции, но продолжал вести переговоры с эмигрантами и иностранными державами.

Отказ Людовика санкционировать декрет собрания против эмигрантов и мятежных священников и удаление навязанного ему патриотического министерства вызвали движение 20 июня 1792 года, а доказанные сношения его с иностранными государствами и эмигрантами привели к восстанию 10 августа и низвержению монархии (21 сентября 1792). Людовик XVI был заключён с семьей в парижский Тампль.

История 
Новый правящий законодательный орган Франции — Национальный конвент (20 сентября 1792 — 26 октября 1795) — первым делом объявил Францию республикой. Вслед за тем жирондисты подняли вопрос о суде над королём. Якобинцы крепко ухватились за эту мысль; Робеспьер прямо заявил, что тут дело не в суде, а в политической мере и что «Людовик должен умереть, дабы жила республика». Это откровенное заявление испугало жирондистов. Они придумали средство спасти короля, предложив отдать приговор конвента на утверждение народа; но якобинцы этого-то как раз и боялись.

Начался процесс, во время которого Людовик XVI держал себя с большим достоинством и, не довольствуясь речами избранных им защитников, сам защищался против взводимых на него обвинений, ссылаясь на права, данные ему конституцией.

Громадным большинством голосов Луи Капет был признан виновным в заговоре против свободы нации и против общей безопасности государства; апелляция к народу была отвергнута тоже значительным большинством (между прочим, и голосами многих жирондистов), но лишь незначительное большинство — 387 голос из 721 — высказалось за смертную казнь Людовика XVI.

Казнь и последствия 

Приговор был приведён в исполнение 21 января 1793 года. Это событие произвело страшное впечатление во всей Европе. Против революции образовалась коалиция, поставившая своей целью восстановить во Франции монархию и старый порядок.

См. также 
 Подробнее о результатах голосования в ходе процесса над Людовиком XVI

Примечания

Ссылки 

 
 

Великая французская революция
1792 год во Франции
Людовик XVI
Судебные процессы во Франции